

Codici 
 TRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vaernes AB di Trondheim (Norvegia)
 trd – codice ISO 639-3 della lingua turi

Mineralogia 
 Trd – abbreviazione di tridimite

Note